Каламата может означать:

 Каламата — город в Греции.
 Каламата (дим) — община (дим) в Греции.
  — сорт фиолетовых оливок, выращиваемых в окрестностях города Каламаты.

См. также 
 
 Каламатта, Луиджи